Pride 9 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  no Nagoya Rainbow Hall em Nagoya, Japão.

Resultados

Ligações Externas 

2000 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2000